Jean-Paul Belmondo (1933 - 2021), een Frans acteur
 Lionel Belmondo (1963), een Frans jazzsaxofonist, -klarinettist en fluittist
 Paul Belmondo (1963), een Frans autocoureur
 Stefania Belmondo (1969), een Italiaans langlaufster